

Patronyme 
 Joseph Quinaux (1822-1895), peintre belge. Fils de Michel Quinaux.
 Michel Quinaux (?-?), peintre décorateur belge. Père de Joseph Quinaux.
 Michèle Quinaux (?-?), restauratice créatrice de décors pour le mobilier ancien.

Toponyme 
 Rue Quinaux à Schaerbeek, Bruxelles.